Ingrid Kelly (Campina Grande, 17 de abril de 1985) é uma modelo brasileira que aos 16 anos, em 2002, venceu o Dakota Elite Model, derrotando 60 mil candidatas de 350 cidades brasileiras.

Carreira 
Em 2001, o 1,80 metro de altura e corpo esguio levaram Ingrid Kelly às passarelas do primeiro Paraíba Fashion Week. Em 2002, seu biótipo andrógino e exótico (uma mescla entre portugueses e índios cariris paraibanos) ajudaram-na a vencer o Dakota Elite Model em primeiro lugar. Na final mundial, em Túnis, disputada por mais de cem classificadas de quarenta e sete países, a paraibana ficou na quarta posição. Com a vitória, veio o contrato com a Elite Model Brasil e a mudança para São Paulo.

Em 2002, após a vitória, a modelo declarou em entrevista ao jornal Estadão:

Na matéria «Temporada de caça», de 23 de agosto de 2002, a revista Veja publicou:

Ao longo da carreira, morou em Nova York, Tóquio, Paris e Londres e passou por passarelas em Milão, Nova York, Paris e pela São Paulo Fashion Week. Fez editoriais de moda para revistas célebres, como i-D, Vanity Fair, Harper's Bazaar e Teen Vogue. Posou ainda para a Vogue Itália e Glamour Espanha.

Um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira foi a turnê da grife Chanel no Japão.

Ligações externas
 Fashion Model Directory – perfil
 Supermodel.nl – perfil

Nascidos em 1985
Modelos da Paraíba
Naturais de Campina Grande
Modelos femininos do Brasil